Savoy steht für:
 Savoy cabbage, siehe Wirsing
 Savoy Ballroom, Tanzclub in New York City
 Savoy Filmtheater, ein Kino in Hamburg
 Savoy Palace, ehemaliger Palast in London
 Savoy Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Café Savoy, österreichisches Kaffeehaus und Bar
 Hotel Savoy, Roman (1924) von Joseph Roth
 Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Savoy“
 Plymouth Savoy, ein Pkw von Chrysler

Personen:
 Ann Savoy (* 1952), US-amerikanische Cajunsängerin und -gitarristin
 Bénédicte Savoy (* 1972), französische Kunsthistorikerin
 Emile Savoy (1877–1935), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Gene Savoy (1927–2007), US-amerikanischer Journalist, Abenteurer und Sektengründer
 Guy Savoy (* 1953), französischer Koch und Gastronom
 Katie Savoy (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Marc Savoy, (* 1940), US-amerikanischer Akkordeonspieler und -bauer
 Pål Waaktaar-Savoy (* 1961), norwegischer Popmusiker und Mitglied der Band a-ha
 Raoul Savoy (* 1973), Schweizer Fußballtrainer
 Teresa Ann Savoy (1955–2017), englisch-italienische Schauspielerin

Musikgruppen:
 Savoy (Band), norwegische Rockband
 Savoy Bearcats, US-amerikanische Jazzband
 Savoy Brown, englische Bluesrockband
 Savoy Dance Orchestra, internationales Jazzensemble
 Savoy Grand, englische Slowcore-Band

Hotels:

 Savoy Hotel (Berlin)
 Savoy Hotel Frankfurt
 Hotel Savoy (Köln)
 Hotel Royal Savoy Lausanne
 Savoy Hotel, London
 Savoy Hotel (Moskau)
 Savoy-Plaza Hotel, New York
 Hotel Savoy (Warschau)
 Hotel Savoy (Wien)
 Hotel Savoy (Winnyzja)
 Hotel Savoy (Zürich)

Theater:
 Savoy Theater (Düsseldorf)
 Savoy Theatre, London

Savoy ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Savoy (Arkansas)
 Savoy (Illinois)
 Savoy (Kentucky)
 Savoy (Massachusetts)
 Savoy (Mississippi)
 Savoy (Montana)
 Savoy (South Dakota)
 Savoy (Texas)
 Savoy Center (Massachusetts)

Siehe auch:
 Savoyen
 Savoye
 Savoie